Ву́лиця Генера́ла Пота́пова (Ву́лиця Пота́пова) — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Села 
Таку назву мають вулиці низки сіл Житомирської області:

Житомирський район 
 Вулиця Потапова — вулиця в Андріївці.
 Вулиця Потапова — вулиця у Білці.
 Вулиця Потапова — вулиця у Курному.
 Вулиця Потапова — вулиця у Соколові.
 Вулиця Потапова — вулиця у Теньківці.

Коростенський район 
 Вулиця Потапова — вулиця у Каленському.

Колишні назви 
Вулиця Генерала Потапова — колишня назва вулиці Отаманів Соколовських у Житомирі.
 Вулиця Генерала Потапова — колишня назва вулиці Василя Доманицького у Києві.
 Вулиця Потапова — колишня назва вулиці Ярослава Остапчука у Звягелі.
 Вулиця Потапова — колишня назва вулиці Банкова у Луцьку.

Вулиці, названі на честь людей